Gellibrand ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Gellibrand (1597–1637), englischer Astronom
 John Gellibrand (1872–1945), britischer Generalmajor
 Joseph Gellibrand (1786–1837), erster Attorney General von Vandiemensland, heute Tasmanien